Церковь Святого Эгидия — название многих храмов, названных в честь Святого Эгидия:
 церковь Святого Эгидия в Ганновере, Германия
 собор Святого Эгидия в Граце, Австрия
 церковь Святого Эгидия в Мюнстере, Германия
 собор Святого Эгидия в Эдинбурге, Шотландия
 Церковь Святого Эгидия в городе Чидл, Англия
 Церковь Святого Эгидия у ворот Крипплгейт в Лондоне, Англия